Il singolare  del Copa Petrobras Bogotá 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Carlos Salamanca era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Reda El Amrani.

João Souza ha battuto in finale Reda El Amrani 6–4, 7–6(5).

Teste di serie

  Ramón Delgado (quarti di finale)
  João Souza (campione)
  Carlos Salamanca (quarti di finale)
  Marcos Daniel (semifinali)

 Izak van der Merwe (quarti di finale)
 Kevin Kim (primo turno)
 Andre Begemann (primo turno)
 Caio Zampieri (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Copa Petrobras Bogotá 2010